Rauben ist der deutsche Name zweier Orte im ehemaligen Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Rauben (– Degelgirren), Landkreis Darkehmen (Angerapp), siehe Rubinowka (Kaliningrad) im Rajon Osjorsk
 Rauben, Kreis Insterburg, heute im Rajon Tschernjachowsk, nicht mehr existent

Rauben steht für:
 Raub, gewaltsame Wegnahme fremder Sachen 
 Rauben (Bergbau), Entfernen der Betriebsmittel aus aufzugebenden Grubenbauen